Lill-Gristjärn kan syfta på:
Lill-Gristjärnen (Näs socken, Jämtland), sjö i Östersunds kommun, 
Lill-Gristjärnen (Hackås socken, Jämtland), sjö i Bergs kommun,

Se även
Gristjärn